Oidium – rodzaj grzybów
 oidium – rodzaj zarodników u grzybów